Даудесуэлл, Даудезуэлл, Даудесвелл, Даудсвелл () — английская фамилия.

Известные носители 
 Даудесуэлл, Джон Эдмунд (1772—1851) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1812—1832) от Тьюксбери, сын Уильяма Даудесуэлла (1721—1775), отец Уильяма Даудесуэлла (1804—1870).
  (род. 1957) — британский гляциолог, директор Института полярных исследований имени Скотта (с 2002), обладатель Полярной медали (1994), Золотой медали Королевского географического общества (2008), Медали Лайеля (2018).
 Даудесуэлл, Колин (род. 1955) — теннисист, выступавший за Родезию, Швейцарию и Великобританию, брат Роджера Даудесуэлла.
  (до 1602—1673) — английский политик, член Палаты общин Англии (1660—1673) от Тьюксбери, отец Уильяма Даудесуэлла (ум. 1683).
  (ок. 1653—1711) — британский политик, шериф Вустершира (1688—1689), член Палаты общин Англии (1685—1707) и Палаты общин Великобритании (1707—1710) от Тьюксбери, сын Уильяма Даудесуэлла (ум. 1683), отец Уильяма Даудесуэлла (1682—1728).
  (род. 1944) — теннисист, представитель Родезии на Кубке Дэвиса (1965), брат Колина Даудесуэлла.
 Даудесуэлл, Уильям (? — 1683) — английский политик, шериф Вустершира (1678), сын Ричарда Даудесуэлла (ум. 1673), отец Ричарда Даудесуэлла (ум. 1711), дед Чарльза Даудесуэлла.
  (1682—1728) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1712—1722) от Тьюксбери, шериф Вустершира (1726—1727), сын Ричарда Даудесуэлла (ум. 1711), отец Уильяма Даудесуэлла (1721—1775).
  (1721—1775) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Тьюксбери (1747—1754) и Вустершира (1761—1775), Канцлер казначейства (1765—1766), сын Уильяма Даудесуэлла (1682—1728), отец Джона Эдмунда и Уильяма (1760—1828) Даудесуэллов.
  (1760—1828) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин Великобритании (1792—1797) от Тьюксбери, губернатор Багамских Островов (1797—1801), временный главнокомандующий Индии (1807), сын Уильяма Даудесуэлла (1721—1775).
  (1804—1870) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1835—1847) от Тьюксбери, сын Джона Эдмунда Даудесуэлла, отец Уильяма Даудесуэлла (1841—1893).
  (1841—1893) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Тьюксбери (1865—1866) и Западного Вустершира (1866—1876), сын Уильяма Даудесуэлла (1804—1870).
 Даудесуэлл, Чарльз (ок. 1688—1714) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1713—1714) от Тьюксбери, внук Ричарда Даудесуэлла (ум. 1673).
 Даудесуэлл, Элизабет (род. 1944) — канадский политик, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (1992—1998), лейтенант-губернатор провинции Онтарио (с 2014).